Суперкубок Австрії з футболу 1998 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 липня 1998 року між чемпіоном Австрії клубом Штурм та володарем кубка Австрії клубом Рід.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1998
Австрія
1998 в австрійському спорті